Игорь Андреевич Бахматов () — белорусский военоначальник, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по кадровому обеспечению и организационной работе (2010—2012).

Биография 
2 июля 2003 года назначен начальником управления внешней разведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

С 20 января 2005 года по 10 июля 2008 года работал начальником .

С 10 июля 2008 года по 22 января 2010 года являлся начальником Института национальной безопасности Республики Беларусь.

22 января 2010 года назначен заместителем председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по кадровому обеспечению и организационной работе.

3 мая 2012 года освобожден от должности заместителя председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по кадровому обеспечению и организационной работе и уволен с военной службы в запас по возрасту

На 2020 год являлся проректором по административно-хозяйственной работе Белорусского государственного технологического университета.

Санкции ЕС 
В 2011 году, после проведения президентских выборов 2010 года, которые Европейским союзом были признаны недемократическими, а также силового разгона акции протеста в Минске 19 декабря 2010 года, был включён в . Решением Европейского совета от 15 октября 2012 года Бахматов был признан ответственным за репрессивную работу КГБ против гражданского общества и .

Примечания 

Персоналии:Спецслужбы Белоруссии
Генерал-майоры (Белоруссия)
Персоналии:Институт национальной безопасности Республики Беларусь
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании